Ювеналий (, , , , ) — мужское христианское имя.

Именины (в православии) — 2 июля по Юлианскому календарю (15 июля по Григорианскому календарю).

Уже в XIX веке данное имя рассматривалось как преимущественно употребляемое в церковной среде, в частности, как монашеское имя.

Отмечаются факты использования имени Ювеналий среди российских корейцев в конце XIX — начале XX веков.

В настоящее время в нецерковной русскоязычной среде имя воспринимается как редкое.

Существуют данные об употреблении отсутствующей в святцах женской формы данного имени — Ювеналия, однако согласно традиции Русской православной церкви такое имя может даваться женщинам в отдельных случаях только при монашеском постриге.

Известные носители 

 Иувеналий (Масловский) — архиепископ Рязанский и Шацкий, святой Русской православной церкви
 Ювеналий Аляскинский — миссионер, иеромонах, святой Русской православной церкви.
 Ювеналий (Воейков)  — игумен.
Ювеналий (Калантаров) — заслуженный деятель искусств РФ.
 Ювеналий (Карюков)
 Ювеналий (Килин)
 Ювеналий Дмитриевич Коровин - советский художник и иллюстратор.
 Ювеналий (Машковский)
 Ювеналий (Медведский) — иеромонах, духовный писатель, автор акафиста митрополиту Алексиию.
 Ювеналий (Патриарх Иерусалимский) — православный святой, первый предстоятель Иерусалимской православной церкви в сане патриарха.
 Ювеналий (Половцев) — архиепископ литовский и виленский.
 Ювеналий (Поярков) — митрополит Крутицкий и Коломенский.
 Ювеналий (Смирнов) — префект Казанской семинарии, игумен.
 Ювеналий (Тарасов) — схимитрополит Русской православной церкви.

См. также 
 Ювенал
 Ювенилия
Ювеналии

Примечания

Ссылки 
 Ювеналий, Иувеналий
 Православный календарь. Святитель Иувеналий

Имена латинского происхождения
Мужские имена